David McNeill ist der Familienname der folgenden Personen:

* David McNeill (Psychologe) (* 1933), US-amerikanischer Psychologe und Autor
 David McNeill (Leichtathlet) (* 1986), australischer Leichtathlet
 David A. McNeill, irischer Journalist